andoornkuifbladroller
 donkere kuifbladroller
 kustkuifbladroller
 moeraskuifbladroller
 scherpe kuifbladroller